Di seguito sono elencati gli incontri con relativo risultato della zona europea (UEFA) per le qualificazioni a Los Angeles 1984.

Formula 
La formula prevedeva un solo turno eliminatorio.

Le 20 squadre vennero divise in 4 gironi A/R, i primi due erano composti da 5 squadre, il terzo da 4 e il quarto 6.

I primi tre gironi era semplici tornei all'italiana, mentre il quarto aveva una forma un po' più particolare: le 6 squadre che vi partecipavano venivano divise in due sottogruppi di tre squadre ciascuno denominati "Sottogruppo A" e "Sottogruppo B"; le vincenti dei due sottogruppi, poi, si affrontarono in uno spareggio A/R.

Nel gruppo 3  e  dovettero affrontarsi in uno spareggio A/R per determinare chi tra le due avesse dovuto partecipare al girone finale.

Si sarebbero qualificate alle Olimpiadi le vincitrici dei gironi 1, 2 e 3 e la vincente dello spareggio del girone 4.

Risultati

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Turno preliminare

Girone finale

Gruppo 4

Sottogruppo A

Sottogruppo B

Spareggio 

La  si qualifica all'Olimpiade.

Note

Collegamenti esterni 
  Scheda sulle qualificazioni al Torneo olimpico di calcio 1984, a cura di RSSSF.com

Olimpiadi - Qualificazioni
UEFA23
Q UEFA